

Sources 
 Données de SNCF Réseau concernant la ligne  , publiées sur SNCF Open Data (consulté le ).
 .
 .
 .
 Ancien plan de voies de la gare de Lodève  (archive consultée le ).
 Géoportail  et/ou  (sites consultés le ), pour divers points de détails.

Vias - Lodève